Тайдун () — город в восточной части Тайваня, центр уезда Тайдун Китайской Республики (Тайвань). Находится на берегу Тихого океана. Население 110920 человек (2004).

История 
Город был заселён в конце XIX века китайцами.

Недалеко от города находится археологическая стоянка Чанбинь.

Климат

Достопримечательности 
 Храм Дракона и Феникса (longfeng fogong)
 Даосский храм Тяньхоу (tianhou gong)
 Ночной базар

См. также 
 Землетрясение на Тайване (2010)

Ссылки 
 Официальная страница (,)
 Страница Народного музея предыстории
 Страница Университета Тайдуна

Примечания 

Города Тайваня